

Озернинське сільське поселення — сільське поселення, Братський район, Іркутська область
 Озернинське сільське поселення — сільське поселення, Вікуловський район, Тюменська область